La saison 2007-2008 du SCO Angers voit le club évoluer en championnat de France de football de ligue 2.

Transferts

Été

Hiver

Événements importants de la saison

Intersaison (été 2007) 

 , début de la démolition de la tribune St-Leonard du Stade Jean-Bouin
 Le 26 juillet, le SCO obtient la montée en Ligue 2 auprès du tribunal administratif de Nantes.

Résultats en compétitions nationales 

 Ligue 2 
 Coupe de France
 Coupe de la Ligue

Effectif du SCO 2007-2008 

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Milieux
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Attaquants
|-

Rencontres

Ligue 2

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Matchs amicaux

Affluences en compétition officielle 
fin de saison
Affluences à domicile en championnat :
 Moyenne :  (taux de remplissage: 43.3%)
 Maximale :  contre le FC Nantes
 Minimale :  contre Libourne Saint-Seurin

Bilan par joueur 
fin de saison

Buteurs en championnat 
 Paul Alo'o Efoulou :  12 buts
 Fabrice Do Marcolino, Fahid Ben Khalfallah : 5 buts
 Philippe Brunel : 4 buts
 Cédric Lécluse : 3 buts
 David Leray, Olivier Auriac : 2 buts
 Ahmed Tangeaoui, Martin Fall, Julien Sola, Guy Moussi, Teddy Ongoly : 1 but

Notes et références 

Angers
Angers
Saison du SCO Angers